1997-1998 est la vingt-troisième saison de l', le championnat élite de hockey sur glace en Suède.

Classement final 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Séries éliminatoires

Effectif vainqueur

Références 

  Hockeyligan.se — site officiel
  Swehockey.se — statistiques officielles

1997-1998
Elitserien
Elitserien
Sport en Suède en 1997
Sport en Suède en 1998